2 miejscowości w Polsce: 
 Kaźmierów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Borzechów 
 Kaźmierów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew